Хью О’Нилл, так известен как «Великий граф» (Аод Мор мак Фэрдорха О’Нейлл (; ок. 1550 — 20 июля 1616) — граф Тирон (1587—1607), последний король ирландского королевства Тир Эогайн в Ольстере (1593—1607), второй сын Мэттью О’Нилла, 1-го барона Данганнона (ум. 1558) и внук Конна Бакаха О’Нилла (ок. 1480—1559), короля Тир Эогайна и 1-го граф Тирона. Хью О’Нилл руководил восстанием в Ирландии против английского господства, известного как «Девятилетняя война» (1594—1603).

Ранние годы 
Хью О’Нилл был вторым сыном Мэттью (Фэрдохры) О’Нилла (ок. 1520—1558), 1-го барона Данганнона (1542—1558), незаконнорождённого сына Конна Бакаха О’Нилла (ок. 1480—1559), короля Тир Эогайна (1519—1559) и 1-го графа Тирона (1542—1559). Матерью Хью была Джоан Магуайр (ум. 1600), дочери Константина Магуайра.

В 1542 году английский король Генрих VIII Тюдор пожаловал королю Тир Эогайна Конну Бакаху О’Ниллу титул графа Тирона и пэра Ирландии, а его незаконнорождённый сын (бастард) Мэттью получил титул барона Данганнона и право на наследование графского титула после смерти своего отца. Это вызвало недовольство Шейна О’Нилла (ок. 1530—1567), законного сына Конна Бакаха от первого брака. В 1558 году Мэттью О’Нилл был убит людьми своего сводного брата Шейна, а в 1559 году скончался Конн Баках О’Нилл, 1-й граф Тирон. Новым главой клана О’Нилл и королём Тир Эогайна стал его законный сын Шейн О’Нилл (1559—1567). Английское правительство, поддерживавшее права сыновей убитого Мэттью, отказалось признавать Шейна лидером клана О’Нилл и правителем Ольстера. У Мэттью было четверо сыновей (Бриан, Хью, Кормак и Арт). После его гибели в 1558 году титул барона Данганнона унаследовал его старший сын Бриан О’Нилл (1558—1562). В 1562 году Бриан О’Нилл попал в засаду и был убит танистом Турлохом Луйнехом О’Ниллом, действовавшим по приказу Шейна О’Нилла. Титул барона Данганнона унаследовал его младший брат Хью О’Нилл (ок. 1550—1616). Хью О’Нилл с 1559 года воспитывался в Пейле в английской семье Ховеден. В 1567 году после гибели своего дяди Шейна О’Нилла Хью вернулся в Ольстер, пользуясь поддержкой и покровительством сэра Генри Сидни, английского наместника в Ирландии. После смерти Шейна новым главой клана О’Нилл и королевства Тир Эогайн стал его родственник и бывший танист Турлох Луйнех О’Нилл (1567—1593), который не был признан английскими властями в качестве законного графа Тирона. Английские власти поддерживали Хью О’Нилла в качестве законного претендента на графский титул. В 1580 году во время Второго восстания Десмонда в Манстере Хью О’Нилл на стороне англичан сражался против Джеральда Фицджеральда, 15-го графа Десмонда. В 1584 году он помогал английскому наместнику, сэру Джону Перроту, против шотландцев в Ольстере.

В 1585 году Хью О’Нилл был вызван на заседания парламента в Дублине в качестве графа Тирона, а в 1587 году после визита в Англию он был признан королевой Елизаветой Тюдор в качестве законного графа Тирона в Ольстере. В 1593 году Турлех Луйнех О’Нилл отказался от престола в пользу своего соперника Хью О’Нилла, пользовавшегося поддержкой Англии.

В 1590 году сэр Генри Багнолл был назначен верховным комиссаром в Ольстере и главнокомандующим армии в Ирландии. В 1591 году Хью О’Нилл вызвал гнев Генри Багнолла, тайно сбежав с его сестрой Мэйбл Багнолл, с которой он вступил в брак. В 1593 году Хью О’Нилл показал свою лояльность по отношению к короне, приняв участие в подавлении в разгроме своего родственника, Хью Магуайра, лорда Ферманы, в битве при Беллике. После смерти своей первой жены Мэйбл Хью О’Нилл перешел в оппозицию к английской короне и стал искать помощи в Испании и Шотландии.

Девятилетняя война (1594—1603) 

В 1594 году Хью О’Нилл, граф Тирон, заключив союз с рядом ирландских племенных вождей, начал восстание против английского владычества в Ирландии. Английское правительство объявило его изменником и начало военные действия. Несмотря на традиционную вражду с кланом О’Доннел, граф Тирон вступил в союз с Хью О’Доннелом, графом Тирконнелла. Графы Тирон и Тирконнелл организовали так называемую Северную лигу, в которую вошло большинство вождей ирландских провинций. Готовясь к войне, Лига собрала значительные запасы продовольствия, закупила оружие и снаряжение, создала армию по типу английской, произвела массовое военное обучение населения, установила связи с Испанией. Хью (Гуг) О’Нилл, граф Тирон, был избран главнокомандующим армии Лиги и принял прежнее имя — О’Нил, подчеркнув тем самым свои древние права на верховную власть в Ольстере. Современники выводили род О’Нила от Уи Нейллов, претендовавших на титул верховного короля Тары и всей Ирландии.

25-27 марта 1595 года графы Тирон и Тирконнелл разгромили небольшое английское войско под командованием маршала сэра Генри Багнолла (1750 чел.) в битве при Клонтибрете (между Армой и Монагананом). Граф Тирон и другие вожди предложили испанскому королю Филиппу II Габсбургу принять корону Ирландии, но он отказался.

Графы Тирон и Тирконнелл вступили в переговоры с королём Испании. В апреле 1596 года король Испании Филипп II обещал оказать помощь графу Тирону в борьбе против английского владычества в Ирландии.

Сначала война велась с переменным успехом, главным образом в графствах Антрим и Монахан. Граф Тирон продолжал просить у Испании помощь оружием, снаряжением и деньгами и предлагал испанскому королю за это Ирландию, а в 1596 году даже начал с англичанами переговоры о мире. Однако помощь из Испании позволила ему снова начать наступательные действия. 15 августа 1598 года войска Северной лиги (4500 пехотинцев и 600 всадников) в битве на реке Блекуотер у Жёлтого брода (в графстве Арма) разгромили основные силы английской армии в Ирландии под предводительством маршала Генри Багнолла (4500 пехотинцев и 500 всадников). В сражении было убито более тысячи английских солдат и офицеров (среди них сам главнокомандующий, сэр Генри Багнолл). «Это самая крупная потеря, а также позор, которые королева переживала в своё царствование» — так оценивал это сражение один из лондонских купцов. Ирландские потери оценивались в 200 убитых и 600 раненых.

Положение англичан было тяжелым: восстал ряд кланов в провинции Манстер (а также О’Конноры и О’Муры в Лейнстере). Войска Северной лиги имели большие запасы продовольствия. Папа римский и испанский король готовили вторжение своих войск в Ирландию. Хью О’Нил назначал своих сторонников в качестве вождей и графов по всей Ирландии, в частности Джеймс Фицтомас Фицджеральд стал графом Десмондом, Флоренс Маккарти главой клана Маккарти Мор. Численность повстанцев в Манстере достигала девяти тысяч человек. Ирландцы стали изгонять со своих земель английских поселенцев-колонистов.

Весной 1599 года английская королева Елизавета Тюдор отправила в Ирландию своего фаворита, Роберта Деверё, графа Эссекса, во главе 22-тысячной армии для подавления восстания. Граф Эссекс по прибытии в Ирландию сообщал Елизавете о целях восставших: «Они не имеют другой цели, как сбросить иго покорности вашему величеству и вырвать с корнем всякое воспоминание об английской нации в этом королевстве». Граф Эссекс предпринял длительный поход в Манстер, а затем потерпел поражение в Ольстере от войск Северной Лиги. После неудачных действий против повстанцев граф Эссекс вступил в переговоры с предводителями восстания. 7 сентября 1599 года под Лагеном было заключено перемирие. Осенью того же 1599 года граф Эссекс был отозван королевой в Англию и казнён по обвинению в заговоре.

В январе 1600 года граф Тирон предпринял поход на провинцию Манстер, где разорил плантации английских владельцев. Но пока граф Тирон находился в Манстере, английские войска начали активные наступательные действия из Пейла. До этого в Ирландию были направлены большие подкрепления и сменено командование, новым ирландским наместником был назначен сэр Чарльз Блаунт, 8-й барон Маунтжой, а военным губернатором Манстера — Джордж Кэрью. Барон Маунтжой попытался разгромить Тирона ещё на равнинах Манстера: он расположил на границе Пейла военные отряды и начал наступление на Манстер, выделив соответствующие силы, которые должны были отрезать путь отступления Тирону в Ольстер. Но Тирону благодаря стремительным переходам удалось отойти в Ольстер и избежать разгрома. Тогда Маунтжой и Кэрью совершили карательные походы против восставших вождей в Лейнстере и Манстере и, оттеснив продолжавшие сопротивление отряды повстанцев в горы и леса, привели эти две провинции к покорности. Но Тирону все же удалось закрепиться в труднодоступных горных районах Ольстера, и все попытки разгромить его оказались безуспешными. В мае 1600 года сэр Генри Доквра с небольшим отрядом укрепился в Дерри, в тылу Хью О’Нила. Осажденный в Ольстере Тирон продолжал получать морским путём из Испании оружие, снаряжение и золото. Прибыло также два папских легата с правом выдавать ирландцам, сражавшимся с англичанами, индульгенции — грамоты об отпущении грехов; они привезли О’Нилу торжественные знаки папской милости к нему как защитнику католической веры от англичан-протестантов.

В октябре 1601 года на юге Манстера высадился испанский вспомогательный отряд (3500 тыс. чел.) под командованием генерала дона Хуана де Агилы, который занял город Кинсейл. Значительная группа вождей Манстера сразу же присоединилась к испанцам, другие стали соблюдать нейтралитет. Таким образом, возникла угроза соединения армии повстанцев на севере с испанскими войсками и повстанцами в Манстере. Учитывая это, лорд Чарльз Маунтжой вместе с главными силами английской армии поспешил к Кинсейлу, намереваясь разгромить испанский отряд ещё до его соединения с силами Тирона, Кэрью со своими отрядами должен был удерживать Тирона в Ольстере. Но Тирону удалось пробиться в Манстер и в конце ноября блокировать войска Маунтжоя, осаждавшие Кинсейл. По требованию осажденных в Кинсейле испанцев 23 декабря началось решающее сражение Тирона с английскими войсками, в ходе которого испанцы не смогли оказать ему помощь. В результате войска Тирона были разгромлены, и ему пришлось с остатками своей армии снова отойти в Ольстер. Испанский отряд в Кинсейле капитулировал на условиях свободного пропуска его в Испанию. Поражение в битве под Кинсейлом было катастрофой для Хью О’Нила, его шансы на победы в войне были окончательно подорваны.

Хью О’Доннел, граф Тирконнелл, ближайший соратник Хью О’Нилла и второй предводитель восстания, отправился в Испанию для дополнительной помощи, где вскоре скончался (возможно, был отправлен английским агентом). Потерпев поражение под Кинсейлом, Хью О’Нилл смог прорваться на север в Ольстер. В 1601—1602 годах английские войска уничтожили посевы и скот в Ольстере. Многие ирландские лорды изменили ему и перешли на сторону английского командования. Хью О’Нилл был блокирован в Тироне с трёх сторон, против него действовали войска Генри Доквры из Дерри, Артура Чичестера из Каррикфергуса и лорда Маунтжоя из Дандалка. В июне 1602 года Хью О’Нилл сжёг свою резиденцию — город Данганнон (столицу рода О’Нилл), а сам отступил со своими сторонниками в Гленкойнский лес, где приготовился к обороне. В начале 1603 года королева Елизавета Тюдор поручила лорду Маунтжою начать мирные переговоры с графом Тироном.

24 марта 1603 года скончалась королева Англии Елизавета Тюдор. 27 марта лорд Маунтжой получил информацию о смерти королевы, но скрывал её до 5 апреля. 30 марта 1603 года в Меллифонтском аббатстве, близ Баллимасканлана, был заключен Меллифонтский мирный договор между Хью О’Ниллом и английским главнокомандующим, лордом Маунтжоем. Хью О’Нилл сохранил титул графа Тирона и свои владения в провинции Ольстер. В июне 1603 года Хью О’Нилл в сопровождении Рори О’Доннела, нового графа Тирконнелла, прибыл в Лондон, где был принят новым английским королём Яковом I Стюартом, преемником Елизаветы Тюдор. Яков Стюарт признал Хью О’Нилла и Хью О’Доннела графами Тирона и Донегала.

Бегство графов 

За время Девятилетней войны Ирландии был причинён значительный ущерб. «Вся страна опустошена, те, кто избежал меча, погибли от голода», — сообщается в одном официальном документе. «Вашему величеству не над чем повелевать в этой стране, разве только над кучами пепла и трупами», — писал лорд Маунтжой королеве Елизавете.

Английские власти не оставляли свои планов о полной колонизации Ирландии. В 1607 году в парламент в Дублине было подброшено анонимное письмо, в котором сообщалось о подготовке нового ирландского восстания. В листе не отмечалось ни одного имени, но утверждалось о причастности Хью О’Нилла и Рори О’Доннела к подготовке восстания. Позже было доказано, что эту провокационную фальшивку составил английский барон Кристофер Лоуренс. Хью О’Нилл и Рори О’Доннелл поняли, что их собираются убить и готовят расправу над другими ирландскими аристократами и вождями кланов. В это время сын Хью О’Нилла — Генри сообщил отцу, что подготовил корабль в заливе Суилли для побега в Европу. Письмо от сына Хью О’Нилл получил, когда он с английским наместником Артуром Чичестером посещал Слейн в графстве Мит. Не сказав Чичестеру ни слова, он покинул его и отправился в Гарета Мора в Мелифонт. Затем неожиданно попрощавшись с семьей Мора он отправился в деревню Ратмаллан в заливе Лох-Суилли, где его ожидал французский корабль. На корабль сели 99 ирландских аристократов с семьями «оставив своих лошадей на берегу без присмотра» и 4 сентября 1607 года отправились в Испанию. Шторм заставил их причалить к берегу в устье Сены во Франции. Французский король их любезно принял. Затем они отправились в Рим, где получили убежище от имени папы римского и короля Испании.

Исследователи предполагают, что у бегства графов было больше одной причины: так, ходили слухи о сговоре Хью О’Нилла с испанцами. Кроме того, религиозная политика английского короля Якова приняла карательный характер: католиков, составлявших большинство сторонников Хью, штрафовали за нонконформизм. Так или иначе, английское давление усиливалось. После бегства графов о нем было сложено немало легенд.

Рори О’Доннел умер 30 июля 1608 года, а Хью О’Нилл скончался 20 июля 1616 года в Риме. После бегства графов Тирона и Тирконнелла их владения в Ольстере были конфискованы английской короной.

Семья 
Хью О’Нилл был женат четыре раза. Его первой женой стала Кэтрин О’Нил, дочь Бриана мак Фелима О’Нила (ум. 1575). После развода с первой женой вторично женился на Джоан (Шевонн) О’Доннелл (ум. 1591), дочери сэра Аода О’Доннелл. В августе 1591 года в третий раз женился на Мэйбл Багнолл (ум. 1595), дочери сэра Николаса Богнолла и Элеоноры Гриффит. В четвёртый раз он женился на Кэтрин Мадженнис (ум. 1618).

Дети от второго брака:
 Маргарет О’Нилл (ум. 1655), жена Ричарда Батлера, 3-го виконта Монтгаррета
 Сара O’Нилл (ум. 1640), муж с 1623 года Артур Мадженнис, 1-й виконт Мадженнис
 Элис O’Нилл (ок. 1583—1663), жена Рэндала Мака Сорли Мак Доннела, 1-го графа Антрима (ум. 1636)
 Хью O’Нелл, 4-й барон Данганнон (ок. 1585—1609)
 Генри O’Нилл (ок. 1586—1617)

Дети от четвёртого брака:
 Шейн O’Нилл (1599—1641), титулярный 3-й граф Тирон (с 1616)
 Конн O’Нилл (1601—1622)
 Бриан О’Нилл (1604—1617)

Кроме законных детей, у графа Тирона также было несколько незаконнорождённых детей: сыновья Турлох и Конн, а также две дочери.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Gerard Anthony Hayes McCoy Irish Battles (Belfast, 1989) ISBN 0-86281-212-7.
 Canny, Nicholas (2004). «O’Neill, Hugh, second earl of Tyrone (c.1550-1616)». Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press.
 Nicholas P. Canny The Elizabethan Conquest of Ireland: A Pattern Established, 1565-76 (London, 1976) ISBN 0-85527-034-9.
 Nicholas P. Canny Making Ireland British, 1580—1650 (Oxford University Press, 2001) ISBN 0-19-820091-9.
 Steven G. Ellis Tudor Ireland (London, 1985) ISBN 0-582-49341-2.
 Cyril Falls Elizabeth’s Irish Wars (1950; reprint London, 1996) ISBN 0-09-477220-7.
 Jefferies, Henry A. (2000). «Hugh O’Neill, earl of Tyrone, c. 1550—1616». In Charles Dillon, Henry A. Jefferies and William Nolan. Tyrone: History and Society. Dublin. pp. 181—232.
 Colm Lennon Sixteenth Century Ireland — The Incomplete Conquest (Dublin, 1995) ISBN 0-312-12462-7.
 Hiram Morgan Tyrone’s Rebellion (1995).
 O’Faolain, Sean (1970) [1942]. The great O’Neill. A biography of Hugh O’Neill, Earl of Tyrone, 1550—1616. Cork.

Короли Тир Эогайн
Графы Ирландии
Персоналии эпохи Тюдоров